Municipio de Minerva puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Minerva (condado de Marshall, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Minerva (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.